My Own Worst Enemy – serie televisiva statunitense del 2008
My Own Worst Enemy – album dei Lit del 1999
My Own Worst Enemy – album di Ed O.G. del 2004
My Own Worst Enemy – singolo dei Get Scared del 2014